Hassink ist der Familienname von:

 Arie Hassink (* 1950), niederländischer Radrennfahrer
 Arne Hassink (* 1984), niederländischer Radrennfahrer